Narvik (gemeente); de gemeente in Noorwegen
Narvik (plaats); is een stad (sinds 1902) in die gelijknamige gemeente.